Майн:

 Майн — річка в Німеччині.
 Майн — річка на Чукотці.
 Майн — громада в Німеччині.
 Майн — південноаравійське царство I тис. до н. е.

Див. також 
 Томас Майн Рід — англійський письменник.